Рафаель Надаль був чемпіоном попереднього року і успішно захистив свій титул, перемігши у фіналі Роджера Федерера з рахунком 1–6, 6–1, 6–4, 7–6(7–4).

Федерер мав другий підряд шанс, стати першим тенісистом після Рода Лейвера, який 1969 року володів усіма чотирма титулами Великого шолома водночас. До цього Федерер виграв Вімблдон 2005, Відкритий чемпіонат США 2005 і Відкритий чемпіонат Австралії 2006.  Але у фіналі він програв Надалю.

На цьому турнірі майбутні перший номер рейтингу Новак Джокович вперше досягнув чвертьфіналу турнірів Великого шалома.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2006 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу